Мемориал Таля 2016 — шахматный турнир, который проходил с 25 сентября по 6 октября в Москве.

Победителем турнира стал Ян Непомнящий, набравший 6 очков из 9-ти.

 Категория: 21-я (средний рейтинг: 2760)
 Место проведения: Музей русского импрессионизма
 Контроль времени: 1 час 40 минут на 40 ходов + 50 минут на 20 ходов + 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд к каждому ходу, начиная с первого
 Директор соревнований: Марк Глуховский
 Главный судья: Анатолий Быховский
 Призовой фонд: 200 000 $

 Делёж мест: 
 результат личной встречи;
 коэффициент Бергера;
 число партий, сыгранных черными фигурами(несыгранные партии считаются как «игранные» белыми фигурами)
 система Койя

Расписание 
 Церемония открытия и блицтурнир жеребьевки: 25 сентября, начало в 18.00.
 Игровые дни: 26, 27, 29, 30 сентября, 1, 2, 4, 5, 6 октября.
 Начало туров в 15.00; заключительный 9 тур начнется в 13.00.
 Выходные дни: 28 сентября и 3 октября.

Участники  

¹) рейтинги даны на сентябрь 2016 года

Движение по турам

Таблица

Примечания

Ссылки 
 Информация о турнире на сайте РШФ
 Информация о турнире на сайте chess-results.com
 Информация о турнире на сайте theweekinchess.com

Мемориал Таля
2016 год в шахматах